Mitges o Mitja, peça d'indumentària destinada a cobrir la cama
 Serra de Mitges, muntanya de 1.562 metres al municipi de la Coma i la Pedra (Solsonès)